Le Chemin de la maison est le  studio d'Emma Daumas, sorti le  en France. Il s'est classé à la  des ventes d'albums en France. Les auteurs-compositeurs ayant participé à cet album sont Marcel Kanche, Peter von Poehl, Élodie Frégé et Mickaël Furnon. Cet album a été le dernier d'Emma Daumas pour Polydor.

Liste des titres

Classement

Notes et références 

Album musical sorti en 2008
Album d'Emma Daumas
Album publié par Polydor